Ел Десден има више значења:

 Ел Десден, Ранчо (Тепезала), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Десден (Виља де Рејес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику